NSR steht für:
 Nationalsozialistischer Soldatenring, 1936 gegründeter Bund nationalsozialistischer Offiziere Österreichs
 Naval Service Reserve, siehe Irische Streitkräfte
 NetWorker Server, den Zentralserver einer EMC-NetWorker-Backupumgebung
 New Short Range, eine Alternativbezeichnung für den Airbus A30X
 Norske Samers Riksforbund, 1968 gegründete samisch-norwegische Kulturorganisation und Partei
 North Staffordshire Railway, eine ehemalige britische Bahngesellschaft
 Nova Scotia Railway, eine ehemalige kanadische Bahngesellschaft
 Nationaler Sicherheitsrat, deutsche Abkürzung für den türkischen Millî Güvenlik Kurulu (MGK)

nsr steht für:
 Nummernschalter-Ruhekontakt bei Telefonen, siehe Wählscheibe#nsr-Kontakt
 Maritime Sign Language (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache der Seeprovinzen Kanadas

NSR